Airplay – quantità di volte che una canzone viene trasmessa da una stazione radio
 AirPlay – protocollo di streaming di Apple
 Airplay – gruppo musicale